Plaats in Indonesië
 Sumber Wetan (Kedopok), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sumber Wetan (Jatitujuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java